Montague se poate referi la

Oameni

Nume de familie 

 Andrew Jackson Montague
 Bruce Montague
 Charles Edward Montague, autor britanic
 Ed Montague (shortstop)
 Ed Montague (umpire)
 Edwin Montague
 Henry James Montague
 John Montague (poet), poet și scriitor irlandez din secolul 20
 John Montague (golfer), jucător de golf american din anii 1930, cunoscut ca "Misteriosul Montague" (conform, "The Mysterious Montague")
 Lee Montague
 Magnificent Montague, disk jockey
 Richard Montague, filozof american
 Montague grammar
 Stephen Montague
 Trevor Montague
 Walter Humphries Montague
 William Pepperell Montague

Prenume 

 Montague Aldous
 Sir Montague Barlow
 Montague Eliot, 8th Earl of St Germans
 Montague Summers
 Montague Ullman
 Montague Wilmot

Nume în opere de ficțiune 

 Familia Montague, una din familiile care joacă un rol principal în piesa Romeo și Julieta de William Shakespeare
Romeo Montague, unul din cele două personaje principale ale piesei Romeo și Julieta

Locuri 
Australia
 Montague Island, New South Wales
Canada
 Montague, Ontario
 Montague, Prince Edward Island
 Montague-Kilmuir, un district electoral
 Montague Gold Mines, Nova Scotia

Statele Unite
 Montague, California
 Montague, Massachusetts
 Montague, Michigan
 Montague, New York
 Montague, Texas
 Montague Township, Michigan
 Montague Township, New Jersey
 County Route G4 (California), the Montague Expressway, in the Silicon Valley

Lucruri 
 Montague Bicycles

Vezi și 
 Montagu (dezambiguizare)